Palacio de los Águila puede hacer referencia a:
 Palacio de los Águila, edificio en Ávila (España).
 Palacio de los Águila, edificio en Ciudad Rodrigo (España).